Dan Miller peut désigner :
 Dan Miller (1944-), un homme politique canadien ;
 Dan Miller (1961-), un artiste américain d'art brut ;
 Dan Miller (1967-), un musicien américain ;
 Dan John Miller, chanteur, guitariste et acteur américain.